BSO steht für:
 Banda Sonora Original (spanisch für Soundtrack, im engeren Sinne Filmmusik)
 Befehlshaber der Sicherung der Ostsee (1918–etwa 1920 und 1939–1944)
 Befehlshaber der Seestreitkräfte Ostsee (1956–1961)
 Berliner Sinfonie-Orchester, frühere Bezeichnung des Konzerthausorchesters Berlin
 Bedienstandort von Digitalen Stellwerken der Eisenbahn in Deutschland
 Berufsschulordnung
 Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung, schweizerischer Berufsverband
 Bezirksschiedsrichterobmann
 Bodensee-Schifffahrtsordnung
 Boston Symphony Orchestra
 Bournemouth Symphony Orchestra
 Bratislava Symphony Orchestra
 Broad System of Ordering – Ein fachübergreifendes Klassifizierungssystem für Informationen, initiiert von der UNESCO. Manchmal auch SRC genannt (Subject-field Reference Code)
 Österreichische Bundes-Sportorganisation
 Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel
 Buthioninsulfoximin, eine künstliche Aminosäure
 Bahnhof Berlin Sonnenallee (DS100-Code)

BSO